Замыкание — процесс или результат действия, сводящегося к ограничению или спрямлению чего-либо.
В математике и информатике
 Замыкание (алгебра)
 Алгебраическое замыкание поля
 Оператор замыкания
 Замыкание отношения
 Замыкание относительно операции
 Транзитивное замыкание
 Секвенциальное замыкание
 Замыкание Клини
 Замыкание Галуа
 Замыкание (геометрия)
 Замыкание (анализ)
 Замыкание (программирование) — подпрограмма, сохраняющая контекст (привязку к переменным).
В технике
 Короткое замыкание — вид электрического соединения, замыкание электрической цепи без нагрузки.
 Короткое замыкание (значения)
Прочее
 Замыкание на поставщике
 Техническое замыкание автоколонны

См. также 
 Замкнутость (значения)